Юрий Георгиевич Агапов () — советский футболист, нападающий.

Биография 
Воспитанник воронежского футбола. В 1962 году сыграл 5 матчей в классе «А» в составе ленинградского «Динамо», забил два мяча — оба в ворота куйбышевских «Крыльев Советов» 11 августа. Играл за ленинградский «Спартак»/«Автомобилист» (1963, 1965), «Балтику» Калининград (1966).

В 1971—1972 — играющий главный тренер ленинградского «Скорохода».

Обучался в ГОЛИФК имени П. Ф. Лесгафта.

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Спартак» Ленинград
Игроки ФК «Балтика»